Silvino Canuto de Abreu (Taubaté,  19 de janeiro de 1892 - São Paulo, 2 de maio de 1980) foi um farmacêutico, advogado, médico e pesquisador espírita brasileiro.

Biografia 

Formou-se em Farmácia, aos dezessete anos de idade, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1909), bacharelou-se em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro (1916) e, além disso, concluiu também o curso de Medicina, em 1923, pela mesma Faculdade de Medicina já mencionada.

No campo jurídico, começou a advogar aos vinte e dois anos de idade, no contencioso do Banco Hipotecário do Brasil. No campo da Medicina escreveu inúmeros artigos referentes à Medicina Social. Foi fundador e presidente da Associação Paulista de Homeopatia. Como clínico, jamais aceitou qualquer retribuição, direta ou indireta, pela prestação de seus serviços.

Membro de várias entidades assistenciais, dedicou particular cuidado à criança abandonada, tendo fundado orfanatos no Rio de Janeiro. Tornou-se colaborador, a partir de 1934, de uma das mais antigas instituições de assistência à infância em São Paulo, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, fundada em 1901 pela professora Anália Franco. Juntamente com Cleo Duarte, empreendeu reformas e construções em internatos para meninos e meninas.

Espiritismo 
Desde cedo vivenciou os fenômenos mediúnicos, já que, conforme afirmou, toda a sua família era constituída de médiuns.

Atraído desde jovem pelos estudos bíblicos, empreendeu uma versão direta dos Evangelhos gregos, tomando por base o mais antigo manuscrito do Novo Testamento.

Senhor de vasta cultura, pesquisou em bibliotecas e arquivos do Brasil e da Europa, em particular na do Museu Britânico, na do Vaticano e na Biblioteca Nacional de França, em Paris. Ao longo de sua vida e de suas viagens ao exterior conseguiu amealhar livros e documentos raros, formando vasta biblioteca, que ascendia a mais de dez mil volumes, especializada em metapsíquica, parapsicologia e temas correlatos. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs invadiram a França, tornou-se depositário de alguns documentos históricos que estavam em poder da Sociedade que dirigia os destinos do Espiritismo naquele país.

Profundo conhecedor da História do Espiritismo, no Brasil e no mundo, teve publicados, na revista "Metapsíquica", vários artigos abordando eventos ocorridos no país até o ano de 1895, detendo-se na atuação do Dr. Bezerra de Menezes.

Em 1953 deu início à publicação de uma série de artigos sob o título O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, que tiveram continuidade até 1954. Estes artigos foram reunidos e publicados em livro, com o mesmo título.

Em abril de 1957, quando das comemorações do I Centenário do lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, integrou a comissão organizadora das festividades, que fez publicar, em edição bilíngue, a referida obra, tal qual foi lançada pelo Codificador em 18 de abril de 1857.

Obras 
 Canuto Abreu (trad.). Allan Kardec. O primeiro livro dos espíritos, São Paulo: Companhia Editora Ismael, 1957, traduzido por Canuto Abreu.
 Canuto Abreu. Bezerra de Menezes: síntese da (subsídios para a) história do Espiritismo no Brasil até o ano de 1895. São Paulo, FEESP: 1 ed. [1981]; 3 ed. 1987; 4 ed. 1991. (Artigos originalmente publicados em 1936 na revista "Metapsíquica").
 Canuto Abreu. O livro dos espíritos e sua tradição histórica e lendária. Edições LFU [1996?] (Reunião de artigos publicados entre 1953 e 1954).
 Canuto Abreu. O evangelho por fora. Edições LFU, 1996.

Bibliografia 
Jornal "Folha Espírita", jul/1980.
LUCENA, Antônio de Souza; GODOY, Paulo Alves. Personagens do Espiritismo, São Paulo: Edições FEESP, 1982.

Nascidos em 1895
Mortos em 1980
Espíritas do Brasil
Escritores espíritas do Brasil
Farmacêuticos de São Paulo
Pesquisadores do Brasil
Naturais de Taubaté
Médicos do estado de São Paulo
Advogados do estado de São Paulo